L'Associação Desportiva Confiança est un club brésilien de football basé à Aracaju dans l'État du Sergipe.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Confiança
Confiança
Football au Sergipe